1935/36 was het vierde seizoen van de Divizia A en het 24ste Roemeense landskampioenschap.

Eindstand 

1 România Cluj nam de naam Victoria Cluj aan.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar 

Universitatea Cluj handhaafde zich na het spelen van degradatieduels.

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1935/36 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen